Dirigeerstok (ook wel bekend onder de naam baton), een stokje waarmee een dirigent een muziekgezelschap dirigeert
 Baton (koek), een langwerpig koekje
 Baton (maarschalksstaf), het attribuut van een hoge militair
 Baton (majorette/twirling), het stokje waarmee de majorette jongleert
 Baton (onderscheiding), op het uniform gedragen stukje stof om het bezit van een onderscheiding aan te duiden
 Baton (wapen), een rotanstok met een lengte van 60 centimeter, een belangrijk wapen voor de eskrimador.

Zie ook 
 Baton Rouge, een Amerikaanse stad gelegen aan de Mississippi
 Båtön (Kalixrivier), een eiland in Zweden
 Båtön (Luleå), een eiland in de Lule-archipel